Luiza Pesjak (1828-1898), écrivaine, poète, traductrice et dramaturge slovène
  (1985-), joueur de hockey sur glace

Voir aussi